Burdett kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Burdett (Kansas)
Burdett (New York)